

Марі-Шолнер — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Марі-Шолнер — присілок, Сернурський район, Марій Ел